Brickell peut désigner :

Patronyme 

 Barry Brickell (né en 1935), un potier néo-zélandais,
 Beth Brickell (née en 1941), une cinéaste américaine, 
 Edie Brickell (née en 1966), une chanteuse américaine.
 William Brickell (1817-1908), un des fondateurs de la ville de Miami, en Floride.

Toponyme 
 Brickell est un quartier de Miami où se trouvent de nombreux gratte-ciel :
 Avenue Brickell Tower
 Brickell on the River
 Jade at Brickell Bay
 Park Place at Brickell
 Plaza on Brickell
 Brickell Financial Centre Phase I
 Brickell Key est une île artificielle de Miami.